Рубинщайн може да се отнася за:
 Акиба Рубинщайн (1880 – 1961) – полски шахматист
 Артур Рубинщайн (1887 – 1982) – полски пианист

Вижте също 
 Антон Рубинщайн (1829 – 1894) – руски пианист и композитор
 Сергей Рубинщейн (1889 – 1960) – руски психолог
 Лев Рубинщейн (1947 – ) – руски поет